Четыре угла,  — регион США, занимающий территорию юго-запада штата Колорадо, северо-запад Нью-Мексико, северо-восток Аризоны и юго-восток Юты. Название связано с , расположенным на пересечении границ четырёх штатов (единственное подобное пересечение границ в США, но не единственное в Северной Америке).

Недалеко от Монумента четырёх углов проходит магистральный хайвэй U.S.Route 160, от которого непосредственно к монументу ведёт короткая местная дорога штата Нью-Мексико NM 597 длиной всего 0,45 мили (720 м). К северо-востоку от Монумента, на расстоянии около километра от него, протекает река Сан-Хуан (приток Колорадо).

Большинство населения региона Четырёх углов составляют полуавтономные индейские народы. Границы двух из резерваций — навахо и ютов — проходят у Монумента четырёх углов. Экономической столицей региона является город Фармингтон в штате Нью-Мексико.

География округа Сан-Хуан (Юта)
География Колорадо
География округа Апаче
География округа Сан-Хуан (Нью-Мексико)
Плато Колорадо
Священные места коренных народов Северной Америки
Монтесума (округ)